Ca l'Artigues (Pl. Clarà), casa d'Olot
 Ca l'Artigues (Av. Onze de Setembre), casa d'Olot
 Ca l'Artigues de la Serra, masia de Lliçà d'Amunt
 Ca l'Artigues (Pacs del Penedès), masia de Pacs del Penedès